Larisa () este o prefectură greacă, în periferia Tesalia. Reședința sa este Larisa.

Municipalități și comunități 

Larisa